Léon Gambetta (1838-1882), homme politique français de la  République, a laissé son nom à de nombreuses voies baptisées avenue Gambetta. Parmi elles on trouve :
 l'avenue Gambetta à Bagnolet ;
 l'avenue Gambetta à Bois-Colombes ;
 l'avenue Gambetta à Courbevoie ;
 l'avenue Gambetta à Paris ;
 l'avenue Gambetta à Saintes.
 l'avenue Gambetta à Sèvres et Ville d'Avray.

Voir aussi 
 
 
 
 

Gambetta